Marcel Granollers e Marc López erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Jarkko Nieminen e André Sá hanno sconfitto in finale Pablo Andújar e Oliver Marach per 4–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie

  Pablo Cuevas /  David Marrero (primo turno)
  Máximo González /  Horacio Zeballos (primo turno)

  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (primo turno) 
  František Čermák /  Jiří Veselý (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Argentina Open 2015
ATP World Tour 2015